Lucio Afranio (in latino Lucius Afranius) fu il nome di due uomini dell'antica Roma:

Lucio Afranio, poeta comico, vissuto tra il secondo e il primo secolo a.C.
Lucio Afranio, politico e generale, vissuto nella prima metà del primo secolo a.C.